GTQ est un code qui peut signifier :
 quetzal, la monnaie du Guatemala, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code